Флаже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Флаже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду